«Ад в Тихом океане» () — американский приключенческий фильм.

Сюжет 
Действие фильма происходит во время Второй мировой войны. На необитаемом острове в Тихом океане оказываются двое военных с противоборствующих сторон — американский пилот и японский военнослужащий в чине капитана.

Сперва они ненавидят и пытаются уничтожить друг друга. Затем каждый из них пытается спастись, обманув другого. Потом они понимают, что поодиночке им не спастись, и для того, чтобы покинуть остров, они начинают строить плот.

В ролях 
 Ли Марвин — американский пилот
 Тосиро Мифунэ — капитан Цурухико Курода

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Рубен Беркович, Александр Джейкобс и Эрик Берковичи
 Режиссёр: Джон Бурмен
 Продюсер: Рубен Беркович
 Исполнительные продюсеры: Генри Саперштайн и Селих Селихман
 Оператор: Конрад Холл
 Монтаж: Томас Стэнфорд
 Композитор: Лало Шифрин
 Художник: Энтони Прэтт и Масао Ямадзаки
 Декорации: Макото Кикути

См. также 
 «Враг мой»

Ссылки 
 
 «Ад в Тихом океане» на сайте Видео Гид 
 
 
 

Приключенческие фильмы США
Фильмы-боевики США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1968 года
Фильмы-робинзонады